Småträsket kan syfta på ett antal insjöar


Sverige

Västerbotten 
Småträsken (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun,  (31 ha)
Småträsken (Byske socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (6,01 ha)
Småträsket, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (66,4 ha)
Västre Småträsket, sjö i Skellefteå kommun,  (11,2 ha)
Östre Småträsket, sjö i Skellefteå kommun,  (23 ha)
Inre-Småträsket, sjö i Vindelns kommun,  (76,4 ha)
Yttre-Småträsket, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (1,55 km²)

Norrbotten 
Nedre Småträsket, sjö i Bodens kommun,  (28,1 ha)
Övre Småträsket, sjö i Bodens kommun,  (39,3 ha)
Inre Småträsket, sjö i Kalix kommun,  (3,01 ha)
Yttre Småträsket, Norrbotten, sjö i Kalix kommun, 
Småträsken (Älvsby socken, Norrbotten), sjö i Älvsbyns kommun,  (54,2 ha)
Småträsket, Norrbotten, sjö i Älvsbyns kommun,  (15,9 ha)
Småträsken (Överkalix socken, Norrbotten, 738355-179865), sjö i Överkalix kommun,  (6,04 ha)
Småträsken (Överkalix socken, Norrbotten, 738360-179791), sjö i Överkalix kommun,

Lappland 
Småträsket, Lappland, sjö i Jokkmokks kommun,  (5,65 ha)
Innerst-Småträsket, sjö i Lycksele kommun,  (18,8 ha)
Mitti-Småträsket, sjö i Lycksele kommun,  (39,1 ha)
Småträsken (Lycksele socken, Lappland, 717371-161610), sjö i Lycksele kommun,  (7,72 ha)
Småträsken (Lycksele socken, Lappland, 717387-161613), sjö i Lycksele kommun,  (14,9 ha)
Ytterst-Småträsket, sjö i Lycksele kommun,  (34,1 ha)

Se även
Lillträsket

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn